Världscupen i nordisk kombination 1996/1997 hölls 22 november 1996-22 mars 1997 och vanns av Samppa Lajunen, Finland före Jari Mantila, Finland och Bjarte Engen Vik, Norge.

Tävlingskalender

Slutställning

Källor

Externa länkar 
 Tävlingskalender
 Zestawienie końcowe Tävlandeów
 Nationscupen 

Nordisk kombination
1996/1997
Nordisk kombination-säsongen 1996/1997